Dolje je navedena procjena razvoja brazilskog stanovništva prema raznim izvorima od 1550. do 1850. godine. Prvi službeni popis izvršen je 1872. Od te godine, popis je vršen svakih deset godina, s nekim iznimkama.

Popisom stanovništva ravna Brazilski institut za zemljopis i statistiku.

Kretanje broja stanovnika Brazila

Demografija Brazila